Alexandru Georgescu se poate referi la:

 Alexandru Georgescu, actor
 Alexandru Georgescu, fotbalist